Termin potentnost ima više značenja.

 Potentnost (farmakologija)
 Patogenost i virulencija